Oberstaufen (gemeente), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Oberstaufen (dorp), een dorp in die gemeente